Ле-Шела́р () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE кантона — 0806. Всего в кантон Ле-Шелар входит 14 коммун, из них главной коммуной является Ле-Шелар.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 6 369 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Шелар на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш